Winterschladen ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Winterschladen (* 1960), deutscher Jazzsaxophonist und Bassklarinettist
 Reiner Winterschladen (* 1956), deutscher Jazztrompeter